Fliesen (Mehrzahl zu Fliese) steht für:

 Keramikfliesen, Wand- bzw. Bodenkacheln
 Zementfliesen
 Steinfliesen, siehe Natursteinplatte
 Teppichfliesen, Bodenbelag
 Klebefliesen, selbstklebender Wand- und Bodenbelag
 PVC-Fliesen, Wand- und Bodenbelag

Fliesen ist der Familienname von:
 Johann Wilhelm Fliesen (1766–1852), bayerischer Regierungsrat, evangelischer Konsistorialdirektor
 Otto Fliesen (1888–1967), deutscher Unternehmer und Politiker

Siehe auch:

 Blaue Fliesen
 Fließ (Begriffsklärung)
 Vlies